Zipoli ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Zipoli (1688–1726), italienischer Barockkomponist, Organist, Jesuit und Missionar
 Marco Zipoli (* 1990), italienischer Rennfahrer